Musée Hébert peut désigner deux musées consacrés au peintre Ernest Hébert

 Le Musée Hébert de Paris, situé dans le ,
 Le Musée Hébert de La Tronche en Isère